Shaftesbury bezeichnet

Orte:
 eine Stadt in der Grafschaft Dorset in England, siehe Shaftesbury (Dorset)
 ein Stadtteil von Newport in Wales, siehe Shaftesbury (City of Newport)

Personen:
 Earl of Shaftesbury ist ein Adelstitel der englischen Peerage. Bekannte Titelträger waren:
 Anthony Ashley Cooper, 1. Earl of Shaftesbury (1621–1683), englischer Politiker, Großvater des 3. Earl of Shaftesbury
 Anthony Ashley Cooper, 3. Earl of Shaftesbury (1671–1713), Politiker, Philosoph und Schriftsteller der Frühaufklärung
 Anthony Ashley-Cooper, 7. Earl of Shaftesbury (1801–1885), bekanntester Philanthrop des viktorianischen Zeitalters

Sonstiges:
 Shaftesbury Avenue, eine Straße in London
 Shaftesbury Theatre, ein Theater in London